Mesudiye bezeichnet:

 ein kleines Dorf in der Provinz Muğla, Türkei, siehe Mesudiye (Datça)
 einen Bezirk in der Provinz Ordu, Türkei, vergleiche Mesudiye (Ordu) (früher: Hamidiye, griechisch: )
 ein türkisches Linienschiff, siehe Mesudiye (Schiff)

Siehe auch:

 Mecidiye (Schiff, 1903) (1901–1915/1952), ein osmanischer Kreuzer